Linn Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Linn Grove (Indiana), im Adams County
 Linn Grove (Iowa), im Buena Vista County